Chlumec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Chlumec nad Cidlinou (Chlumetz an der Zidlina), Stadt im Okres Hradec Králové 
 Chlumec u Českých Budějovic (Chunzen), Gemeinde im Okres Český Krumlov
 Chlumec u Chabařovic (Kulm), Gemeinde im Okres Ústí nad Labem 
 Chlumec u Dačic (Chlunz), Ortsteil von Dačice, Okres Jindřichův Hradec 
 Chlumec u Hluboké nad Vltavou (Chlumetz), Ortsteil von Olešnik, Okres České Budějovice

 Malý Chlumec (Kleinchlumetz), Ortsteil von Velký Chlumec, Okres Beroun
 Velký Chlumec (Großchlumetz), Gemeinde im Okres Beroun
 Vysoký Chlumec (Hochchlumec), Gemeinde im Okres Příbram
 die dortige Burg Vysoký Chlumec

Siehe auch:
 Chlumetz